Берга може бити:

 Берга (Кифхојсер), општина у округу Мансфелд-Сидхарц, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Берга (Елстер), град у округу Грајц, у њемачкој покрајини Тирингија.